Chenay puede referirse a: 

 Chenay, comuna francesa situada en Marne.
 Chenay, comuna francesa situada en Sarthe.
 Chenay, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.